Ліза Реймонд була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Домінік Ван Рост.

Бренда Шульц-Маккарті виграла титул, у фіналі перемігши Ван Рост з рахунком 6–4, 6–7(4–7), 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
1997